Denys Kostjuk – ex ciclista su strada ucraino
 Marta Kostjuk – tennista ucraina
 Serhij Kostjuk – ex calciatore ucraino naturalizzato kazako